

Presentación Previa 
El colombiano Alejandro González fue el campeón defensor, pero decidió competir en el Torneo de Brasil 2014 de la ATP World Tour 250.

El dominicano Víctor Estrella ganó el título, derrotando en la final al argentino Andrea Collarini por 6-3 y 6-4.

Cabezas de serie 

 'Víctor Estrella (Campeón)
 Andrej Martin (Segunda ronda)
 Martín Alund (Primera ronda)
 Renzo Olivo (Semifinales)

<ol start="5">
  Gerald Melzer ''(Segunda ronda)
  David Souto ''(Segunda ronda)
  Andrea Collarini ''(Final)
  Carlos Salamanca (Cuartos de final)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Salinas 2014